Dustin Tokarski (né le  à Humboldt dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien  de hockey sur glace évoluant au poste de gardien de but.

Carrière 

Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2008. Il remporte la Coupe Calder 2012 avec les Admirals de Norfolk. Il est ensuite échangé aux Canadiens de Montréal en retour de Cédrick Desjardins le , et réalise son premier blanchissage dans la Ligue nationale de hockey face aux Sabres de Buffalo.

Le , il prend la relève de Carey Price, blessé dans le premier match de la série des Canadiens contre les Rangers de New York. Il signe sa première victoire en séries éliminatoires le , face aux Rangers au Madison Square Garden.

Le , il est échangé au Ducks d'Anaheim en retour de Max Friberg.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2006-2007 || Chiefs de Spokane || LHOu || 30 || 13 || 11 || 2 ||  || 78 || 2,8 || 90,3 || 2 || 4 || 6 ||2 ||4 || ||17 ||2,8 ||90,1 ||0 || 2
|-
| 2007-2008 || Chiefs de Spokane || LHOu || 45 || 30 || 10 || 0 ||  || 87 || 2,05 || 92,2 || 6 || 2 || 21 || 16|| 5|| ||31 ||1,38 ||94 ||3 || 0
|-
| 2008-2009 || Chiefs de Spokane || LHOu || 54 || 34 || 18 || 2 ||  || 107 || 1,97 || 93,7 || 7 || 6 || 12 ||7 ||5 ||245 ||23 ||1,7 ||94,7 ||0 || 4
|-
| 2009-2010 || Admirals de Norfolk || LAH || 55 || 27 || 25 || 3 ||  || 139 || 2,51 || 91,5 || 4 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 44 || 3 || 4,06 || 81,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Admirals de Norfolk || LAH || 46 || 21 || 20 || 4 ||  || 119 || 2,65 || 90,1 || 2 || 2 || 6 ||2 ||4 ||355 ||13 ||2,19 ||92,4 ||1 || 2
|-
| 2011-2012 || Admirals de Norfolk || LAH || 45 || 32 || 11 || 0 ||  || 96 || 2,23 || 91,3 || 5 || 14 || 14 ||12 ||2 ||866 ||21 ||1,46 ||94,4 ||3 || 2
|-
| 2011-2012 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 5 || 1 || 3 || 1 || 244 || 14 || 3,45 || 87,9 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Crunch de Syracuse || LAH || 33 || 18 || 8 || 4 ||  || 77 || 2,46 || 90 || 3 || 17 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 15 || 6 || 8 || 0 || 836 || 31 || 2,22 || 92,7 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 41 || 20 || 16 || 3 ||  || 94 || 2,38 || 91,9 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Canadiens de Montréal || LNH || 3 || 2 || 0 || 0 || 163 || 5 || 1,84 || 94,6 || 1 || 0 || 5 || 2|| 3|| 300|| 13|| 2,6|| 91,6|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Canadiens de Montréal || LNH || 17 || 6 || 6 || 4 ||  || 46 || 2,75 || 91 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 119 || 5 || 2,52 || 91,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 10 || 3 || 3 || 4 || 613 || 29 || 2,84 || 90,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 6 || 1 || 3 || 0 || 226 || 12 || 3,19 || 87,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 102 || 4 || 2,35 || 92 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 ||Gulls de San Diego ||LAH ||27 ||17 ||8 ||1 || ||77 ||2,93 ||89,8 || 1 ||2 ||2 ||0 ||0 ||30 ||0||0,00||100||0||0
|-
| 2016-2017 ||Ducks d'Anaheim ||LNH ||1||0||0||0||10||0||0,00||100||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018 ||Phantoms de Lehigh Valley ||LAH ||39||20||8||2|| ||94 ||2,65||91,5||5||6||3||1||1||130||9||4,17||85,9||0||0
|-
| 2018-2019 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH || 21 || 10 || 8 || 0 ||  || 59 || 3,10 || 90,1 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 ||Checkers de Charlotte ||LAH ||  7 || 7 || 0 || 0 ||  || 8 || 1,14 || 95,6 || 1 || 0 || 5 || 5 || 0 || 275 || 8 || 1,74 || 93,5 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton||LAH || 18 || 9 || 5 || 2 || 915 || 30|| 1,97 || 92,4 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sabres de Buffalo || LNH || 13 || 2 || 8 || 2 || 729 || 43 || 3,54 || 90,4 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Americans de Rochester || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 5 || 2,51 || 93,2 || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sabres de Buffalo  || LNH ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2009 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior || 4 || 4 || 0 || 0 || 249 || 11 || 2,65 || 90,6 || 0 || || align=left| Médaille d'or

Références

Naissance en septembre 1989
Naissance à Humboldt (Saskatchewan)
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Chiefs de Spokane
Gagnant du trophée Hap-Emms
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Champion de la Coupe Calder
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Champion de la Coupe Memorial
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester